Souk El Had – comune dell'Algeria nella provincia di Boumerdès
Souk El Had – comune dell'Algeria nella provincia di Relizane